Die Volleyball-Afrikameisterschaft der Frauen 2011 fand vom 17. bis 24. August in Nairobi statt. Gastgeber Kenia gewann im Finale gegen Titelverteidiger Algerien zum vierten Mal die Meisterschaft. Ägypten belegte den dritten Platz.

Spielplan

Vorrunde

Platzierungsspiele

Weblinks 
 Ergebnisse bei Todor 66 (englisch)

F2011
Volleyballveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Nairobi
Afrikameisterschaft Frauen 2011
Afrikameisterschaft #2011